Иодид иридия(IV) — неорганическое соединение, 
соль металла иридия и иодистоводородной кислоты с формулой IrI,
чёрные кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 Кипячение раствора гексахлороиридата(IV) аммония с иодидом калия

Физические свойства 
Иодид иридия(IV) образует чёрные кристаллы,
не растворяется в воде,
растворяется в этаноле.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:

Литература 
 
 

иридия
Галогениды металлов